|- align="center"
|align="left"| Karun Čandok
|-
|0
|11
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Č